«ПЛЮСПЛЮС» — украинский общенациональный детский телеканал. Входит в медиахолдинг «1+1 Медиа», принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому.

Телеканал транслирует мировую анимацию, мультфильмы украинского производства, а также развивающие и познавательные программы.

История

Период вещания как телеканал «Сити» 
Телеканал Сити был городским (киевским), а затем региональным телеканалом, который вещал с 1 декабря 2006 года по 3 августа 2012 года. Был основан Студией 1+1 и входил в медиахолдинг «1+1 медиа». На телеканале в целом демонстрировались просветительские программы о Киеве, детские-семейные фильмы и советские мультфильмы. Формат телеканала был развлекательно-просветительский с фильмопоказом. Слоган: «Канал TVоего города» ().

Период вещания как телеканал «ПЛЮСПЛЮС» 
С 4 августа 2012 канал вещает под названием «ПЛЮСПЛЮС» в формате детского украинского канала. Телеканал стал ориентироваться на семей с детьми дошкольного и школьного возраста. С 4 по 10 августа 2012 генеральным продюсером телеканала была Наталья Вашко, а 27 августа этот пост заняла Иванна Найда.

Стиль телеканала был разработан лондонской анимационной студией «Animade».

В 2012 году был удостоен Национальной телевизионной премии «Телетриумф» в номинации «Открытие года».

В 2013 году вышла программа собственного производства «Сказка с папой» ().

В 2014 успешно стартовал мультсериал собственного производства канала «Полезные подсказки» (), а также серия мультфильмов — «Это — наше и это — твоё» ().

В 2015 году «ПЛЮСПЛЮС» стал обладателем национальной телевизионной премии «Телетриумф» в номинации «Программа для детей» за программу «Сказка с папой». В том же году телеканал получил от Кабинета Министров Украины премию имени Леси Украинки за проект «Это — наше и это — твоё», а также канал получил награду конкурса в области дизайна Ukrainian Design: The Best Of в номинации TV/Promo & Film Motion Graphics, а также 3 награды в номинации TV Program — Visual Identity.

В 2016 телеканал «ПЛЮСПЛЮС» во второй раз получил премию «Телетриумф» в номинации «Лучшая программа для детей» и за проект «Это — наше и это — твоё. Глазами детей» и «серебро» уважительной маркетинговой награды Effie Awards Ukraine 2016 за проект «Это — наше и это — твоё».

В 2017 году канал ПЛЮСПЛЮС запускает учебно-развивающий проект — «Мир ждёт открытия» ().

В 2018 телеканал «ПЛЮСПЛЮС» получил премию «Телетриумф» в номинации «Развлекательная программа для детей и подростков» за проект «Мир ждёт открытия».

В 2018 «ПЛЮСПЛЮС» получил награду Big data Awards и стал лидером среди детских ТВ-каналов, а также канал завоевал шесть наград конкурса в сфере дизайна Ukrainian Design: The Very Best Of в следующих номинациях: Best of в C-1 TV Channel — Visual Identity с айдентикой канала «ПЛЮСПЛЮС», а Best of в C-5 TV Program — Visual Identity канал получил сразу пять наград за учебно-развивающий детский мультфильм «Мир ждёт открытия».

С 17 января 2017 года телеканал вещает в формате 16:9.

26 декабря 2019 года телеканал начал вещание украинской национальной цифровой сети DVB-T2.

С 23 апреля 2020 года телеканал вещает в формате высокой чёткости (HD).

В июле 2021 года телеканал получил награду Big Data Awards в номинации «Лидер 2020 среди детских телеканалов».

Мультсериалы, которые показывались

Мультсериалы производства Disney 
 Джейк и пираты Нетландии
 Утиные истории (2017)
 Финес и Ферб
 Леди Баг и Супер-Кот
 Рапунцель: Новая история
 Мопсы-приятели
 Улица Далматинцев, 101

Мультсериалы производства Nickelodeon 
 Щенячий патруль
 Элвин и бурундуки

 2018 — Губка Боб Квадратные Штаны
 Пингвины из Мадагаскара
 Кунг-фу панда: Удивительные легенды
 44 котёнка
 Эбби Хэтчер
 Приключения Паддингтона
 2022 — Большое шоу Акулёнка

Мультсериалы производства Cartoon Network 
 Суперкрошки
 Время приключений
 Удивительный мир Гамбола
 Лаборатория Декстера
 Трансформеры: Боты Спасатели
 Трансформеры: Работы под прикрытием
 Трансформеры: Кибервселенная
 Бакуган: Боевая планета
 Соник Бум
 Ниндзяго: Мастера Спинджицу
 Рыцари Некзо Найтс
 Йо-Кай Вотч
 Суперигрушки

Другие мультсериалы 
 2013 — Свинка Пеппа
 2013—2017 — Зак и Кряк
 2014—2016 — Пчёлка Майя 3D
 2013 — Дружба — это чудо
 2015—2016 — Маленький зоомагазин
 2017 — Суперкрылья. Джетт и его друзья
 Трансформеры: Роботы под прикрытием 
 2012—2013 — Симпсоны
 Трансформеры: Боты-спасатели 
 2016—2017 — Йо-Кай Вотч (В переводе «ПлюсПлюс»)
 2017 — Джейми-щупальца
 2013—2017 — Маша и Медведь
 Машины сказки
 2014 — Фиксики
 Смешарики 3D
 2012 — Огги и тараканы
 2018 — Зак Шторм
 2018 — Тайная миссия школьных хулиганов
 2018 — Инфинити Надо
 2018 — Тобот
 2017 — Бейблэйд: Взрыв
 2018 — Бейблэйд. Взрыв: Эволюция
 2019 — Бэйблэйд. Взрыв: Турбо
 2019 — 44 кота
 2020 — Бэйблэйд. Взрыв: Взлёт
 2020 — Жизнь пони
 2021 — Легенды Спарка
 2021 — Весёлые паровозики из Чаггингтона
 2022 — Соник Бум

Фильмы 
 2015—2017 Спасти Санту!

Проекты собственного производства телеканала ПлюсПлюс 
 Это — наше и это — твое — мультсериал в легкой, яркой и остроумной форме рассказывает юным зрителям о достижениях, которыми гордится вся Украина, и какими они могут также гордиться.
 Это — наше и это — твоё. Традиции
 Это — наше и это — твое. Глазами детей — это 25 мультфильмов, созданных за идеями победителей Всеукраинского проекта телеканала Плюсплюс и Министерства образования и науки Украины, проведенного в 2015—2016 учебном году, среди учеников 2-4 классов украинских школ. Все серии доступны для загрузки и использования на школьных уроках. Можно выбрать любую тему, которая больше всего Вам понравилась, актуальную и интересную именно для Вашей местности.
 Сказка с папой — замечательная традиция вечернего чтения. Персонажи любимых и новых захватывающих книг оживают благодаря волшебникам канала Плюсплюс. Каждый будний день зрителя ждет встреча с Ивасиком Телесиком, Козой-дерезой, Бабой Ягой и многими героями. А читают эти сказки Анатолий Анатолич, Руслан Сеничкин, Юрий Горбунов, Фагот и Фоззи, Олег Скрипка, Остап Ступка и другие известные отцы. Также можно окунуться в невероятные приключения мира Плюсплюс и открыть Магию мира Плюсплюс вместе с Квадриком, Кружком и Трикутей.
 Сказка с папой. Караоке — версия программы «Сказка с папой» в формате караоке — смотри и читай!
 Сказка с папой: Приключения в мире ПлюсПлюс — волшебный и яркий мир Плюсплюс раскрывает для юного зрителя свои тайны, знакомит с его жителями и погружает в настоящие приключения. Проводниками безграничным миром Плюсплюс будут герои — Трикутя, Квадрик и Кружко.
 Полезные подсказки — это уникальная энциклопедия в мультиках! В остроумной, ироничной и легкой для запоминания форме, рассматриваются «несерьезные» детские проблемы. Что делать, когда тебя пытаются оскорбить? Как защититься от солнца и жары? Как дарить и выбирать подарки? Как найти новых друзей, если ты новенький в школе? Что лучше есть, чтобы быть здоровым? Юный зритель найдет множество ценных советов для себя и своих близких! Детей учат задавать любые вопросы, экспериментировать, размышлять, принимать решения и действовать в неожиданных или сложных ситуациях.
 Мир ждет открытий — это развлекательно-познавательные мультфильмы для детей разного возраста, родителей и учителей. Серия мультиков рассказывает о том, что выдающиеся открытия, которые изменили мир, создавались обычными людьми, но способными разглядеть необычное. Благодаря их любознательности и склонности делать выводы они стали изобретателями. Сверхзадачей проекта является показать детям, что каждый из них может стать первооткрывателем, если будет желание и настойчивость.

Главные герои мира ПЛЮСПЛЮС 
Главными героями канала ПЛЮСПЛЮС есть трое хороших друзей — Квадрык, Трекутя и Кружко. Они любят путешествовать удивительным миром ПЛЮСПЛЮС, узнавать о его магии, знакомиться с новыми друзьями и помогать тем, кто в этом нуждается. Если плюсенята попадают в беду, им всегда помогает Шаман Кругоман. Он радостно делится своими мудрыми советами и следит за порядком в этом магическом мире. Иногда этот порядок нарушает озорник Карлюка, который постоянно устраивает проблемы всем плюсянам. Также среди героев этого мира, можно частенько увидеть членов семьи Квадрыка, Трекути и Кружко. Мамы и папы охотно помогают своим детям-плюсикам открывать что-то совершенно новое и неожиданное.

Фантастические приключения главных героев ПЛЮСПЛЮС, ярко изображены в сериях мультфильмов «Сказка с папой». Уже есть несколько сезонов «Сказки с папой» Приключения в мире ПЛЮСПЛЮС; Магия мира ПЛЮСПЛЮС; О ПЛЮСОТРАСЕ мира ПЛЮСПЛЮС. Кроме того, в мультфильмах серии «Мир ждет открытия»

По мотивам этих мультфильмов, телеканал ПЛЮСПЛЮС создал 3Д Книгу «Моя первая книга об Украине», большую раскраску «Приключения в мире ПЛЮСПЛЮС», раскраски к серии «О ПЛЮСОТРАСЕ», «Магия мира ПЛЮСПЛЮС», «Приключения в мире ПЛЮСПЛЮС», серии книг от ПЛЮСПЛЮС «Сказка на ночь», наклейки на пасхальные яйца с изображением любимых детских героев, мягкие игрушки-подушки с героями ПЛЮСПЛЮС, тетради с персонажами ПЛЮСПЛЮС, деревянный конструктор ПЛЮСОТРАСА МИРА ПЛЮСПЛЮС. Кроме того, недавно канал совместно с партнером «Утро-креатив» выпустил уникальные наборы «Мир ждет открытия» для опытов и экспериментов с увлекательной игрой в дополненной реальности. А также серию книг-конструкторов «Моя творческая энциклопедия» совместно с Издательством «Ранок».

См. также 
 Пиксель TV
 Disney Channel
 Cartoon Network
 Boomerang
 Nickelodeon

Примечания

Ссылки 

Телеканалы Украины
Спутниковые телеканалы Украины
Круглосуточные телеканалы
Детские телеканалы
Телеканалы на украинском языке
1+1 медиа
HD-телеканалы